Kurasch ist der Name:

 mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf (ukrainisch Кураж) in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Kurasch (Ostroh)
 Dorf (ukrainisch Кураш) in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Kurasch (Dubrowyzja)

 eines persischen Königs, siehe Kyros II.